YRM steht für:
 Rocky Mountain House Airport (IATA-Code), kanadischer Flughafen von Rocky Mountain House, Alberta

yrm steht für:
 Yirrk-Thangalkl (ISO-639-3-Code), Dialekt von Yir-Yoront, australische Sprache auf der Kap-York-Halbinsel, Queensland, Australien 

Abkürzung